Jméno a příjmení Ladislav Dvořák se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Ladislav Dvořák (básník) (1920–1983) – český básník, prozaik, filosof a redaktor
 Ladislav Dvořák (herec) (1922–2004) – herec, režisér a ředitel plzeňského Divadla dětí Alfa
 Ladislav Dvořák (kněz) (1870–1933) – katolický kněz, profesor církevních dějin a ředitel vídeňského Frintanea
 Ladislav Dvořák (ministr) (* 1943) – předseda Československé strany socialistické a ministr federální vlády
 Ladislav Dvořák (politik KSČM) (1949–2022) – český politik a europoslanec
 Ladislav Dvořák (mladočech) (1866–1952) – právník, středoškolský profesor, poslanec a národohospodář

 Ladislav F. Dvořák (1888–1953) – národohospodář a agrární politik